София Эрджановна Туйбаева (; 30 января 1913, Бухара — 25 октября 1996, Душанбе) — таджикская и узбекская актриса, актриса театра и кино, многолетняя актриса Таджикского академического драматического театра им. Лахути (Душанбе).. Народная артистка Таджикской ССР (1941). Член Союза кинематографистов СССР (1958)

Биография 
 1913 — родилась в Бухаре.
 1929—1931 — актриса Узбекского академического драматического театра им. Хамзы
 1931—1991 — актриса Таджикского академического драматического театра им. А. Лахути, г. Душанбе.

Скончалась 25 октября 1996 года в Душанбе, похоронена на кладбище «Сари Осиё».

Театральные работы 
Творчеству актрисы присущи глубокая эмоциональность и высокий драматизм, тонкость, обаяние, единство речевого и пластического рисунка роли, тщательность отделки деталей. Актриса обладала большой художественной культурой, чувством меры. Об этом свидетельствую роли сыгранные С. Туйбаевой на сцене Таджикского драматического театра им. Лахути:
 Дильбар («Два коммуниста» Яшена, 1931)
 Турсун («Худжум» Яна,1931)
 Ширин («Борьба» Усманова,1933)
 Луиза («Коварство и любовь»)
 Дездемона; Бахтияр («Клевета» Саидмурадова и Исмаилова)
 Гурдо-фарид («Рустам и Сухроб» Пирмухаммед-заде и Волькенштейна)
 Лауренсия (1942), Джульетта (1947)
 Саодат (одноимённая пьеса Саидмурадова и Рабиева,1948)
 Любовь Яровая (1955)
 Ши Пин («Тайфун» Цао Юя,1958)
 Сарвар («Приговор матери» Ансори,1962)
 Крупская («Ураган» Киямова и Абдулло,1957)
 Туанет («Мнимый больной»)
 Пошлёпкина («Ревизор»)
 Холнисо («Шёлковое сюзане» Каххара)
 Гульбиби («Сердце сердцу весть подаёт» Киямова и Мороз).

Фильмография 
С. Туйбаева является первой актрисой в таджикском национальном кинематографе. Она сыграла роль в художественном фильме «Эмигрант» (1934). С 1937 года принимала участие в дублировании художественных фильмов на таджикском языке.

О творчестве актрисы 
Документальный фильм о жизни и творчестве актрисы был снят в 1991 году «София Туйбаева» (режиссёр Р. Самадов)
В периодической прессе на телевидении и радио Таджикистана имеются публикации о творческой деятельности актрисы.

Награды 
 Орден Ленина (1954).
 Три ордена Трудового Красного Знамени (1941, 1949, 1957).
 медалями и грамотами СССР и Таджикской ССР.
 Народная артистка Таджикской ССР (1941).

Примечания

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич Москва, Советская энциклопедия, 1987. — с. 429.
 София Туйбаева//Энциклопедия кино Таджикистана. — Душанбе, 2012, с. 206—207.
 Нурджанов Н. Софияхон Тўйбоева (София Туйбаева). — Душанбе: Адабиёти бачагона ва фарханг, 2013. — 316 с. (на тадж.яз)

Ссылки 
 София Туйбаева на сайте КиноПоиск

Народные артисты Таджикской ССР
Персоналии:Таджикский академический театр им. А.Лахути
Персоналии:Таджикфильм
Члены Союза кинематографистов СССР
Похороненные на кладбище «Сари Осиё» (Душанбе)